Ротунда:

 Ротунда — итальянский вариант готического письма (полуготический шрифт), появившийся в XII веке. 
 Ротунда — село в Единецком районе Молдавии.
Ротунда, Майк (род. 1958) — американский рестлер, более известный как Ирвин Р. Шистер.
Ротунда, Тейлор (род. 1990) — американский рестлер, более известный как Бо Даллас.
Ротунда, Уиндем (род. 1987) — американский рестлер, более известный как Брэй Уайатт.